Mings ist der Familienname folgender Personen:

 David Mings, US-amerikanischer Fagottist und Dulzianspieler
 Tyrone Mings (* 1993), englischer Fußballspieler